Příjmení Volný pochází z přídavného jména volný = též ochotný, svobodný, rozpustilý. Ženskou variantou je Volná.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 František Volný (* 1964) - český hokejista
 Jan Volný – více osob, rozcestník
 Jan Volný (jazykovědec) (1886–1955) – český jazykovědec, dialektolog a lexikograf
 Jan Volný (politik) (* 1959) – český politik, člen ANO 2011
 Jaromír Volný (* 1946) – český politik
 Jiří Volný (1676–1745) – spisovatel a ovčák
 Kateřina Volná (* 1976) – česká historička, scenáristka a publicistka
 Lubomír Volný (* 1973) – český poslanec
 Lukáš Volný (1654–1738) – spisovatel, ovčák stojící u založení ovčáckého cechu
 Sláva Volný (1928–1987) – český novinář a exulant
 Vladislav Volný (* 1949) – luterský duchovní a biskup
 Zdeněk Volný (* 1946) – český spisovatel a překladatel

Externí odkazy